Le terme shako peut désigner :
 Le shako, un couvre-chef militaire
  est le nom japonais de crustacés appelés squilles ou crevette-mante de nom scientifique Stomatopoda

Voir aussi 

Fruit de mer de la cuisine japonaise